Gêrzê (tibetisch , Umschrift nach Wylie: sger rtse rdzong, auch Gertse Dzong, ) ist ein chinesischer Kreis im Autonomen Gebiet Tibet. Er gehört zum Verwaltungsgebiet des Regierungsbezirks Ngari.

Die Fläche beträgt 135.570 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl 25.327 (Stand: Zensus 2020). 1999 zählte Gêrzê 16.623 Einwohner.

Administrative Gliederung 
Auf Gemeindeebene setzt sich der Kreis aus einer Großgemeinden und sechs Gemeinden zusammen. Diese sind (Pinyin/chin.):

 Großgemeinde Gaize 改则镇
 Gemeinde Mami 麻米乡
 Gemeinde Dongcuo 洞措乡
 Gemeinde Chabu 察布乡
 Gemeinde Wuma 物玛乡
 Gemeinde Xianqian 先遣乡
 Gemeinde Gumu 古姆乡

Klima 
In Gêrzê herrscht kontinentales Hochgebirgsklima. Im Norden der Provinz steigen die Temperaturen selbst im Sommer nicht über den Gefrierpunkt. Im Süden ist es deutlich wärmer und daher im Sommer auch Ackerbau möglich. In Gerze selbst liegt die durchschnittliche Temperatur bei etwa −1 °C. Die kälteste jemals in Gerze gemessene Lufttemperatur liegt bei −44 °C, die höchste bei 31 °C. Dies zeigt, dass sowohl die jährliche als auch die täglichen Temperaturschwankungen sehr groß sind. Im Winter kann die Temperatur durchaus von 0 auf −35 °C in der Nacht fallen. Auch bis in den Juli sind Temperaturstürze auf bis zu −10 °C möglich, und damit Hagel- und Schneestürme keine Seltenheit.

Je weiter man in das Changthang vorstößt, desto größer werden die täglichen und jährlichen Temperaturschwankungen, auch die Durchschnittstemperatur sinkt deutlich. Während diese in Lumaringbo bei etwa −1 °C liegt, liegt sie in Chapuk bei etwa −5 °C. Auch sind hier im Juli und August oft Hagel und Schneestürme zu erwarten, Wetterumstürze innerhalb von 30 Minuten sind keine Seltenheit.

Einzelnachweise 

Ort in Tibet
Kreis / Banner (China)